Marlos Romero Bonfim (en ), dit « Marlos », est un footballeur international ukrainien d'origine brésilienne, né le  à São José dos Pinhais qui évolue au poste d'ailier droit à l’Atlético Paranaense.

Biographie

Carrière en club 

Le , le joueur brésilien, désormais naturalisé ukrainien, s'engage en faveur de l’équipe ukrainienne du Chakhtar Donetsk.

Carrière internationale 
Le , la Fédération Ukrainienne de Football a annoncé que Marlos avait été appelé à jouer pour l'Ukraine lors des prochains matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2018 contre le Kosovo et la Croatie. Marlos a fait ses débuts pour l'Ukraine le , en remplaçant Artem Kravets lors de la deuxième mi-temps du match contre le Kosovo (victoire 2-0 à l'extérieur). Il est le deuxième Brésilien à jouer pour l'Ukraine après Edmar qui a représenté l'Ukraine entre 2011 et 2014.

Statistiques

Palmarès 
  Coritiba FBC
 Vainqueur de la Série B brésilienne en 2007.
 Champion du Paraná en 2008.
  Chakhtar Donetsk
 Champion d'Ukraine en 2017, 2018, 2019 et 2020.
 Vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 2016, 2017, 2018 et 2019.
 Vainqueur de la Supercoupe d'Ukraine en 2014, 2015, 2017 et 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Footballeur international ukrainien
Joueur du Coritiba Foot Ball Club
Joueur du São Paulo FC
Joueur du Metalist Kharkiv
Joueur du Chakhtar Donetsk
Joueur du Club Athletico Paranaense
Naissance en juin 1988
Naissance au Paraná